Тапа () — железнодорожная станция в городе Тапа на линии Таллин — Тарту/Нарва. Находится на расстоянии 77,6 км от Балтийского вокзала (Таллин), 112,5 км от станции Тарту и 132 км от станции Нарва.

На станции Тапа расположено четыре низких перрона и 11 путей. На станции останавливаются пригородные пассажирские поезда, следующие из Таллина в Тарту, Раквере и Нарву. Поезд «Балтийский экспресс» из Таллина в Москву. Скорый поезд до Таллинна идёт 50 минут.

История 
В 1865—1866 годах начались работы по проектированию Балтийской железной дороги — от столицы Российской Империи к Балтийскому порту и Ревелю — тоже большому порту, а также губернскому городу Эстляндской губернии.
 

Сначала в здешних местах планировалось расположение станции возле деревни Валгма (Valgma). На третьей рекогносцировке была выбрана для постройки станции деревня Тапа.

В 1869—1870 годах работы по возведению железной дороги, начатые одновременно со сторон Ревеля и Санкт-Петербурга (от Гатчины) дошли до этих мест. Земля для прокладки путей, строительства станции и пристанционного посёлка была куплена у местного помещика — барона А. Ф. фон Фока. В 1870 году было построено первое здание станции, изначально деревянное.

Железнодорожный разъезд II класса, получивший в Российской Империи название Тапс, был введён в эксплуатацию 24 октября 1870 года — с открытием Балтийской железной дороги — линии Балтийский (Палдиски) — Тапс — Нарва — Гатчина (где линия примыкает к железной дороге Санкт-Петербург — Луга).

В 1875—1876 годах была построена железнодорожная линия «Тапс-Тарту». Изменился статус станции: из обычного разъезда Тапс превратился в узловую станцию класса IV. Первый поезд из Ревеля в Тарту прошёл здесь 21 августа 1876 года.

Рос и пристанционный посёлок.
В этот период путешествие на поезде, состоявшем из паровоза и двух вагонов, из Ревеля в Санкт-Петербург занимало почти 12 часов; от Тапс до Тарту — около 5 часов. На поездах было довольно много пассажиров, в том числе — иностранцев, ездивших ранее по данным маршрутам на конном транспорте.

В 1884 году железнодорожный узел в ходе сильной метели был завален снегом; на четыре дня жизнь станции остановилась.

В 1895 году, 2 января, возле вокзала, было освящено место постройки православной церкви — большинство работников станции являлись славянами.
Увеличилось и здание вокзала - к нему были пристроены новые помещения. 

В 1900 году в посёлке открылась средняя гимназия железнодорожников (где обучение велось на русском языке) — «Тапское городское училище».

Церковь для железнодорожников, получившая название Иоанна Предтечи (Крестителя) была открыта 13 июня 1904 года.
Также, в посёлке работает гимназия для детей железнодорожников

В декабре 1905 года, во время забастовки железнодорожников, движение поездов было прервано на двенадцать суток. Для подавления беспорядков в пристанционный посёлок был введён батальон пехоты Императорской армии.

В 1914 году, взамен деревянного зала ожидания, был построен каменный корпус вокзала. Углы здания были высечены из известняка, стены — из красного кирпича. Вход в залы увенчан декоративным фронтоном. Восточная, двухэтажная часть здания по-прежнему осталась деревянной.

Началась Первая мировая война. Но жизнь продолжается. В 1916 году в Тапс построено из известняка здание депо для ремонта паровозов.
В Российской Империи происходят революции.
В связи с наступлением немецких войск на землях Прибалтики, в начале октября Гимназия железнодорожников убывает далеко в Уфу.

24 февраля 1918 года, в процессе распада Российской империи, провозглашена независимая Эстонская Республика. Станция теперь называется по-эстонски — Тапа.

В ходе «Освободительной войны» 9 января 1919 года станция Тапа занята эстонскими бронепоездами Nr. 1 «Капитан Ирв» («Kapten Irv») и Nr. Page 3. Впоследствии бронепоезда так и остались здесь, в качестве I полка бронепоездов — важный железнодорожный узел предоставлен им, как место базирования.

В 1920 году на железнодорожной станции Тапа заработало электрическое освещение.

В 1928 году вокзал претерпел новую реконструкцию: деревянный двухэтажный корпус был заменён каменным аналогичной конструкции.
Восточнее здания вокзала, на месте прежней, возведена большая водонапорная башня с двумя баками, имеющая кирпичные стены.

30 ноября 1934 года базирующийся на железнодорожной станции полк бронепоездов был объединён с аналогичным полком со станции «Валга» (Valga), чьи бронепоезда прибыли в Тапа.

В 1937 году на стене вокзала была открыта мемориальная доска, посвящённая взятию Тапа 9 января 1919 года бронепоездами Эстонской Республики.
Также, в 1937 году, на станции произошла железнодорожная катастрофа; погибшие были похоронены в братской могиле на городском кладбище под крестом из рельсов.

В конце 1930-х годов вокруг города была построена железнодорожная ветка, проходившая через расположение полка бронепоездов и позволявшая им выдвигаться на линию «Тапа-Тарту», не заезжая на станцию.

21 июля 1940 года Эстония вошла в состав СССР.

Мемориальная доска на стене вокзала, посвящённая одной из побед контрреволюционеров, была демонтирована.

В 1941 году важный железнодорожный узел затронули сражения Великой Отечественной войны. 4 августа станцию заняли немецкие войска.

Во время германской оккупации в Тапа (немцами город и станция снова именовались Тапс) на территории вагонного депо (Tapa Eksporttapamaja) находился концентрационный лагерь. В нём за три года погибли несколько тысяч военнопленных красноармейцев. Заключённые использовались преимущественно на работах железной дороги.

В 1944 году важный железнодорожный узел охраняют, взлетающие с местного аэродрома подскока, немецкие истребители I группы 54-й истребительной эскадры, базировавшейся на соседнем аэродроме Везенберг. Тем не менее, весной и летом 1944 года, Советская авиация совершает налёты на станцию Тапа.

Крупнейший налёт состоялся в ночь с 30 на 31 марта 1944 года: к железнодорожному узлу Тапа прилетели 16 тяжёлых бомбардировщиков Пе-8 (семь 25-го Гвардейского и девять 890-го авиаполков дальнего действия – с подмосковного аэродрома Кратово). По причине сильной облачности бомбометание производилось  из-за облаков. С 22 ч.20 мин. по 22 ч. 55 мин. (по московскому времени) на станцию были сброшены бомбы: 81 тонна фугасных авиабомб и 1,5 т – зажигательных.

Другой крупный налёт датируется 26 июля 1944 года. В это утро самолет-разведчик Пе-2 обнаружил на железнодорожном узле большое скопление вагонов. Для нанесения по станции массированного бомбардировочного удара вечером того же дня вылетели 51 самолет Пе-2 под прикрытием 15 истребителей Ленинградского фронта. На станции в это время стояло шесть эшелонов, а над ними патрулировали немецкие истребители. В результате налёта было разбито и повреждено до 70 железнодорожных вагонов, разбит паровоз, разрушено 8 складских помещений и станционное здание, повреждено более 300 м железнодорожного пути. Важный железнодорожный узел был выведен из строя на 12—15 часов..

21 сентября 1944 года, в ходе Таллинской наступательной операции, в Тапа вновь вошли войска Красной Армии.

В первые послевоенные годы город и станция восстанавливались: возводились новые дома, взамен сгоревших и разрушенных; некоторые именно реставрировались (в частности, здание вокзала). В двухэтажном корпусе вокзала разместился местный Городской комитет КПСС.

В 1959 году в Тапа возле вокзала было построено большое здание, в котором разместился Клуб железнодорожников, ставший основным городским культурным центром.

В феврале 1963 года Эстонская железная дорога вошла в состав новосозданной Прибалтийской железной дороги (объединившей её с Латвийской и Литовской железными дорогами).

В середине 1980-х годов, в связи с удлинением пассажирских поездов, на станции были удлинены перроны — в сторону сортировочной станции.

В 1988 году был введен в эксплуатацию новый корпус депо. На протяжении многих лет вагонное депо станции Тапа являлось самой большой в Эстонии организацией по ремонту грузовых вагонов.

Имела место шутка: „Станция Тапа настолько важна, что её название написано на каждом вагоне Железных дорог СССР!“ Основанием для этого послужило наличие на каждом вагоне надписи ТАРА (возле которой указывается масса тары вагона). 

В 1991 году Советский Союз прекратил своё существование. Эстония стала независимым государством. Станция Тапа перешла от Прибалтийской железной дороги к Eesti Raudtee.

Была восстановлена мемориальная доска, посвящённая взятию города и станции в 1919 году войсками Эстонской Республики.

В 1995 году на вокзале, на краю пассажирского перрона со стороны Таллинна, был открыт памятник — стоящий на рельсах магистральный грузовой паровоз Л-1361, построенный в 1950 году Брянским машиностроительным заводом. 

В 1998 году в бывшем здании Клуба железнодорожников был открыт супермаркет. Впоследствии и здания вокзала использовались всё меньше, из-за сокращения пассажирских перевозок и уменьшения количества пассажиров. Со временем были снесены багажное отделение и другие вспомогательные постройки; здание вокзала было закрыто, окна заколочены.

Пришёл в запустение и памятник - паровоз, но, в начале XXI века, он был отреставрирован и перенесён с окраины пассажирской станции в сквер возле здания вокзала.

Станция - сортировочная, а также депо, продолжали использоваться. В 2002 году сюда прибыли закупленные в США тепловозы C36-7i компании GE Transportation.

Были построены новые пассажирские перроны.

Пассажирское сообщение по станции 

До распада СССР на станции Тапа останавливались пассажирские поезда дальнего следования №№15/16, 649/650 и 661/662 Таллин - Ленинград (через Нарву), №№33/34 и 67/68 Таллин - Москва (через Нарву - Тосно - Бологое), №175/176 Таллин - Москва (через Тарту - Псков - Бологое), №187/188 «Чайка» Таллин - Минск (через Тарту - Ригу - Вильнюс, «поезд четырех столиц»), №651/652 Таллин - Рига (через Тарту - Валгу) и №655/656 Таллин - Псков. Московский (через Псков) и псковский поезда прекратили движение в 2001 году, а санкт-петербургские и минский еще раньше, — главным образом, из-за введения государственных границ у ставших независимыми прибалтийских стран, что вызвало увеличение времени стоянки на приграничных станциях для осуществления паспортного и таможенного контроля и резкое снижение пассажиропотока. Попытки возобновления движения поездов дальнего следования по этим направлениям в 2000-е годы успеха не имели.

До марта 2020 года через Тапа проходил единственный поезд дальнего следования №33/34 Таллин - Санкт-Петербург-Главный - Москва (иногда заходил на Ладожский вокзал), однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции движение поездов по данному маршруту было приостановлено на неопределённое время и по настоящий момент не возобновлено.

В настоящее время станция Тапа постоянно обслуживается только региональными поездами восточного и юго-восточного направления компании Elron, являющейся оператором движения пригородных и региональных поездов по железнодорожным линиям Эстонии.

На станции останавливаются региональные поезда, следующие от станции Таллин (Балтийский вокзал) до конечных станций Нарва (в т.ч. экспресс), Тарту (в т.ч. экспресс), Валга (экспресс) и Койдула (экспресс), а также следующие в обратном направлении.

Виды сверху

Фотогалерея

Источники 
Tapa muuseum http: // www.tapamuuseum.ee

30. juuli 1926 sai Tapa linnaõigused — Sputnik Eesti http: // sputnik-news.ee

Tapa linn — Tapa Vallavalitsus http: // www.tapa.ee/tapa-linn

Примечания 

Железнодорожные станции Эстонии
Железнодорожные вокзалы Эстонии
Железнодорожные станции, открытые в 1870 году